Смитсониан ():

 Смитсониан — научно-исследовательский и образовательный институт в США и принадлежащий ему комплекс музеев.
 Смитсониан — памятник истории.
 Смитсониан — национальный зоологический парк. 
 Смитсониан — журнал, выпускаемый Смитсоновским институтом.
 Смитсониан — станция Вашингтонгского метро.
 3773 Смитсониан — астероид из пояса астероидов.
 Смитсоновское соглашение